Ла Плаја има више значења:

 Ла Плаја (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Плаја, Ла Плајита (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Плаја (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Плаја (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Плаја (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Плаја (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Плаја (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Плаја (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Плаја (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Плаја (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Плаја, Сан Хуан де лос Ранхелес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Плаја (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Плаја (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаја, Ел Собако (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаја, Ранчо Санта Марија (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаја (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаја (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаја (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаја (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаја (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаја (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаја (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Плаја (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Плаја (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Плаја (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Плаја (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Плаја (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Плаја (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Плаја (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Плаја (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Плаја (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Плаја (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Плаја (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Плаја (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Плаја (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику